komitet centralny – organ kierowniczy partii sprawujący formalnie władzę w partii między zjazdami, zwykle w partii komunistycznej.
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Białorusi
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Czechosłowacji
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Kuby
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Rumunii
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Wietnamu
 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
 Komitet Centralny Partii Pracy Korei
 Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948-90)
 Komitet Centralny Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec
 Komitet Centralny Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej
 Komitet Centralny Narodowy – organ kierowniczy stronnictwa "czerwonych" (1862-63).